El nombre Peter Thomas puede referirse a las siguientes personas:
Peter Thomas, judoka alemán;
Peter Thomas Bauer, economista británico de origen húngaro;
Peter Thomas Geach, filósofo inglés;
Peter Thomas Lerche, antropólogo y americanista germano-peruano;
Peter Thomas (1944-2023), futbolista británico.